Almena kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Almena (Kansas)
Almena (Wisconsin)

Ook een dorp in de gemeente Extertal in Duitsland draagt de naam Almena.